1427 км, 1427-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1427 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Свердловская область). Код 258836
 1427 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811515